Das Kolkata International JSW Indian Squash Circuit 2015 fand vom 22. bis 27. September 2015 in Kalkutta, Indien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Wertungskategorie PSA 35.

Saurav Ghosal gewann das Turnier mit einem Finalsieg gegen Marwan Elshorbagy, den er mit 11:7, 11:2 und 11:7 bezwang.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Ramit Tandon einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 35.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2015/16
Squashturnier in Kalkutta